Matilla cañamera puede refrirse a:
 El nombre común de la planta Althaea cannabina.
 El nombre común de la planta Althaea officinalis.